PrimaDonna, een merk van lingeriefabrikant Van de Velde
 Prima donna, de eerste sopraan van een operagezelschap
 Primadonna, een italodisco-artiest.